Hetjens ist der Familienname folgender Personen:

 Laurenz Heinrich Hetjens (1830–1906), deutscher Kunstsammler

Siehe auch:
 Hetjens-Museum